Geering har flere betydninger:

Personer 
 John Geering – britisk tegneserietegner
 Lloyd Geering – newzealandsk teolog

I fiktionen 
 Kaptajn Hans Geering – tysk kaptajn i den britiske sitcom 'Allo 'Allo!

Transport 
 Geering (bil) – britisk bilmodel produceret i perioden 1899-1904